Іванов (, , , , ) — поширене слов'янське прізвище, патронім від імені Іван. Займає перше місце за поширеністю в Білорусі та Болгарії, друге в Росії, п'яте в Україні і дванадцяте у Північній Македонії. Жіноча форма — Іванова.

Відомі носії

А 
 
 
 
 Іванов Антоні (1995) — болгарський футболіст.
 
 Іванов Атанас Ангелович (? — 2022) — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Б

В 
 
 
 
 Іванов Варсонофій Миколайович ( 28 жовтня 1859) — український педагог, статський радник.
 
 
 
 Іванов Владімір — болгарський футболіст.

Г 
 
 
 Іванов Григорій Олексійович (1897—1963) — удмуртський політичний діяч, голова ЦВК Удмуртської АРСР

Ґ 
 Ґеорґе Іванов (1960) — президент Північної Македонії з 2009 року

Д 
 Іванов Данило Андрійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Іванов Денис (DJ Амадеус) ( 1976 р.) — американський ді-джей та музичний продюсер українського походження, що працює в Нью-Йорку.
 Іванов Денис Михайлович (1991—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Е

Є 
 
 Іванов-Барков Євген Олексійович (1892—1965) — російський кінорежисер, сценарист, Народний артист Туркменістану.

І

К

Л

М 
 Майк Іванов (*1948) — американський футболіст, воротар.
 
 
 
 
 Іванов Модест Васильович (1875—1942) — російський і радянський морський офіцер.

О 
 Іванов Олег Олександрович (1986) — російський футболіст, гравець збірної Росії.
 Іванов Олег Олексійович (1959) — український художник, Заслужений діяч мистецтв України

П 
 
 Іванов Перекоп Гаврилович (1924—1973) — український бандурист.
 Іванов Петар (1903—1968) — болгарський футболіст, воротар.
 
 Іванов Порфирій Корнійович (1898—1983) — творець оздоровчої системи з низкою оригінальних ідей.

Р 
 Іванов Руслан Вікторович — мічман Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 
 
 Іванов Станіслав В'ячеславович (1980) — молдовський футболіст.

Т 
 Іванов Тимур Вадимович (нар 1975) — російський державний діяч, що потрапив до корупційного скандалу, пов'язаного зі сферою будівництва[1], заступник міністра оборони Російської Федерації з 23 травня 2016 року.

Ф

Ю

Я 
 Івановс Яніс Андрійович (1906—1983) — латвійський композитор, Народний артист СРСР (1965)

Примітки

Див. також 
 Жіноча форма: Іванова
 Схоже призвище Іванів
 Іванов-Ахметов Володимир Михайлович (1953) — радянський, російський і український художник-графік.
 Іванов-Кавказький Володимир Георгійович — радянський партійний і господарський діяч.
 Івановс Едуардс (1978) — латвійський хокеїст, захисник.

Примітки

Посилання 

Македонські прізвища
Російські прізвища